een Brits-Nederlands uitgeverijbedrijf, zie Reed Elsevier
 een dorp in Arkansas, VS, zie Reed (Arkansas)
 een dorp in Noorwegen, zie Re (Gloppen)
 een dorp in Hertfordshire, Engeland, zie Reed (Engeland)
 een historisch Brits motorfietsmerk, zie Reed (motorfiets)
 een eenvoudige onverharde of met puin verharde landweg